Сейшельский дневной геккон () — вид гекконов из рода фельзум, обитающий на Мадагаскаре и Сейшельских островах.

Обитает в субтропических или тропических сухих лесах, субтропических или тропических влажных равнинных лесах, субтропических или тропических мангровых лесах, субтропических или тропических сухих кустарниковых зарослях, садах и в городах. Вид назван в честь американского исследователя Уильяма Луиса Абботта.

Выделяется три подвида:
 Phelsuma abbotti abbotti Stejneger, 1893 — остров Альдабра
 Phelsuma abbotti chekei (Börner and Minuth, 1984) — Мадагаскар
 Phelsuma abbotti sumptio Cheke, 1982 — остров Ассампшен

Примечания 

Фельзумы
Животные, описанные в 1893 году
Фауна Сейшельских островов
Пресмыкающиеся Мадагаскара
Абботт